Ю́рий Трофи́мов:
Трофимов, Юрий Александрович (1932—2015) — советский футболист, вратарь.
Трофимов, Юрий Андреевич (1940—2015) — советский, российский мультипликатор, режиссёр, художник кино.
Трофимов, Юрий Викторович (род. 1984) — российский велогонщик.
Трофимов, Юрий Николаевич (1931—1989) — советский казахстанский партийный, хозяйственный и государственный деятель.